Список памятников культурного наследия Одессы — в данном информационном списке приведены культурного наследия города Одесса. Они разделены на достопримечательности культурного наследия национального значения и архитектуры и градостроительства местного значения

Достопримечательности культурного наследия национального значения

Постановление Совета Министров РСФСР от 24 августа 1963 года № 970

Постановление Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1979 года № 442

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.10.2012 № 929

Постановление Кабинета Министров Украины от 21.08.2019 года № 763

Достопримечательности архитектуры и градостроительства местного значения

Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007 № 662/0/16-07

Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 27.08.2007 № 983/0/16-07

Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 20.06.2008 № 728/0/16-08

Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 № 58/0/16-10

Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 15.09.2010 № 706/0/16-10

Приказ Министерства культуры и туризма Украины от 21.12.2010 № 1266/0/16-10

Приказ Министерства культуры Украины от 05.04.2011 № 207/0/16-11

Приказ Министерства культуры Украины от 21.12.2012 № 1566

Приказ Министерства культуры Украины от 14.04.2014 № 212

Приказ Министерства культуры Украины от 06.12.2016 № 1162

Приказ Министерства культуры Украины от 18.04.2017 № 324

Литература 
 Перелік об'єктів культурної спадщини м. Одеси, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

Памятники архитектуры Одессы